В парному розряді жіночого тенісного турніру Citizen Cup 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова 7-5, 6-1.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (фінал)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)
 Олена Брюховець /  Лейла Месхі (чвертьфінал)

 Мішелл Джаггерд-Лай /  Ева Пфафф (1-ше коло)
 Рейчел Макквіллан /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Катаріна Ліндквіст-Раян /  Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Патрісія Тарабіні /  Андреа Темашварі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Hamburg